Холикназаров  Анварбек Холикназарович (, 5 апреля 1926, Хорог, ГБАО Таджикская ССР — 1 апреля 1994, Душанбе, Таджикская ССР СССР) — советский, таджикский  государственный и партийный деятель, первый секретарь Хорогского горкома КП Таджикистана (1965—1970), секретарь партийного комитета (1-й секретарь) Шугнанского производственного колхозно-совхозного управления (1963—1965), награжден Орденом «Знак Почёта» (1965), Медалью «За отличие в охране государственной границы СССР» (1965), Медалью «Ветеран труда» (1986), двумя Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1954; 1964), депутат Верховного Совета Таджикской ССР (6—7 созывов), делегат XV и XVI съездов КП Таджикистана — член ЦК КП Таджикистана (1963—1971), член КПСС с 1943 года.

Биография 
Анварбек Холикназарович Холикназаров родился 5 апреля 1926 года в Хороге, Горно-Бадахшанская автономная область Таджикская ССР в семье председателя Областного потребительского общества ГБАО, таджик.Учился в средней школе № 3 им Кирова в Хороге, образование высшее.

Свою трудовую деятельность начал учителем средней школы близ г. Хорога в кишлаках Бидурд (1941—1942) и Шувджев (1942—1944). Член Коммунистической партии Советского Союза с 1943 года.

Слушатель Сталинабадской школы милиции Министерства внутренних дел Таджикской ССР (1944—1946).

Оперуполномоченный управления милиции Министерства внутренних дел Таджикской ССР по Горно-Бадахшанской автономной области (1946—1951).

Старший инструктор, секретарь, заместитель председателя исполнительного комитета Шугнанского районного Совета депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области (1951—1958), по другим данным секретарь областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области (1955—1957), заместитель председателя исполнительного комитета Шугнанского районного Совета депутатов трудящихся ГБАО (1957—1958).

Слушатель Ташкентской Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1958—1962).

Инструктор Горно-Бадахшанского областного комитета Коммунистической партии Таджикистана (1962—1963).

Секретарь партийного комитета (1-й секретарь) Шугнанского производственного колхозно-совхозного управления, избранный партийный комитет был с правами рай горкома партии вместо упраздненного на этот период Хорогского горкома КП Таджикистана — в конце 1962 г. в стране сельские райкомы были преобразованы в парткомы производственных колхозно-совхозных управлений (1963–1965). 

Первый секретарь Хорогского городского комитета Коммунистической партии Таджикистана (1965—1970). 

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР (6—7 созывов), делегатом XV и XVI съездов КП Таджикистана, членом Центрального комитета Коммунистической Партии Таджикистана (1963—1971).

Заведующий отделом бытового обслуживания Областного исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области (1970—1985).

Анварбек Холикназарович Холикназаров скончался 1 апреля 1990 года в городе Душанбе, не дожив 4 дней до 64 лет.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1965),
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» (1965),
 Медаль «Ветеран труда» (1986),
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1954; 1964).

Семья 
 Отец — Алиназаров Холикназар (1901—1932) — работал при советской власти председателем Областного потребительского общества ГБАО.
 Мать — Худобахшова Гулбону (1904—1950) — работала колхозницей колхоза имени Сталина, её сестры: Бахшова Гулбутта (1907—1984) – по документам удостоверяющие личность; Худобахшова Асанбону (1910—1965); Давлат (1912—1988); Худобахшова Рукиямо (1914—2014); Худобахшов Худодод (1928—1989).
 Сестра — Холикназарова Зайнулараб (1928—1971) — работала в райсобесе Шугнанского района, трагически погибла год спустя после смерти мужа Гуломайдарова Гуломиддина (1927—1970) — полковника милиции, начальника УВД ГБАО (1968—1970).

Жена — (1921—2002) — таджикская, советская актриса и певица, Народная артистка Таджикской ССР (1946), начавшая свою творческую деятельность в 1938 году в Рушане, участница первой Декады таджикской литературы и искусства в г. Москве (1941), актриса Государственного музыкально-драматического театра имени Рудаки (1941—1965).  Дети:
Сыновья:
 Холикназаров Султоназар Анварович (род. 1952) — выпускник Таджикского государственного университета им В. И. Ленина (1973). полковник, начальник штаба Граждансой обороны ГБАО (1976—2007), зам начальника Главного штаба комитета ЧС и ГО при правительстве Республики Таджикистан (2007—2012), советник министра по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Республики Таджикистан (2012—2016).
 Холикназаров Холикназар Анварович (род. 1961) — выпускник Хорогского политехникума (1998), сотрудник УБОП, начальник Хорогского гор отдела ГАИ УВД ГБАО (1983—2005), на пенсии с 2005.
Дочери — Холикназарова Уснибону Анваровна (род. 1950) — работала зав приемной части председателя Хорогского горисполкома Совета народных депутатов ГБАО. Муж — Рахматназаров Имомназар Рахматназарович (1936—2014) — советский, таджикский военный и государственный деятель, выпускник Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР им Ф. Э. Дзержинского, полковник КГБ СССР, ГКНБ Республики Таджикистан (1962—1998); Холикназарова Гулбону Анваровна (род. 1953) — выпускница Хорогского медучилища, работала в системе здравоохранения Таджикистана с 1974 года, на пенсии с 1999 года в связи с потерей кормильца (смерть мужа), подполковника милиции Алихонова Исфандиера (1951—1998); Холикназарова Аслибону Анваровна (род. 1956) — домохозяйка; Холикназарова Хуршеда Анваровна (род. 1960) — выпускница Ташкентской Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1992), работала швеёй КБО г. Хорога с 1980 года, после распада СССР служила на Памире в в/ч 2022 Пограничных войск РФ в РТ (1993—2002), затем служила там же в Пограничных войсках РТ после ухода пограничников РФ из РТ (2004—2007), ныне частный предприниматель; Холикназарова Латифа Анваровна (род. 1963) — выпускница Таджикского педагогического института русского языка и литературы им. А. С. Пушкина (1986), работает в школе № 8 им С. Абдуллаева; Холикназарова Мавджуда Анваровна (род. 1965) — выпускница Хорогского медучилища, работает с 1985 года медсестрой в Хорогском городском поликлинике.

Примечания 
 Крат. биогр. сведения www.bonuvon.tj

Литература 
 
 
 
 

Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Таджикистана
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари Хорогского горкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 7-го созыва